Don't Stop the Music kan avse:

Don't Stop the Music (album av Robyn) – ett album av den svenska popsångerskan Robyn
Don't Stop the Music (Robyn-låt) – en sång av den svenska popsångerskan Robyn
Don't Stop the Music (album av Play) – ett album av den svenska popgruppen Play
Don't Stop the Music (Rihanna-låt) – en sång av den amerikanska R'n'B artisten Rihanna